Соревнования по бегу на 100 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 6 и 10 апреля. Приняли участие 15 спортсменов из восьми стран.

Призёры

Соревнование

Отборочные забеги

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

М